Eivor Mona Lisa Strandvall – velocista finlandese
 Matias Strandvall – ex fondista finlandese
 Sebastian Strandvall – calciatore finlandese